

Населені пункти та їхні частини

 Ґузувка — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ґузувка — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґузувка — частина села Кендзьоркі в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ґузувка — частина села Токарня в гміні Токарня Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґузувка — частина села Яблонка в гміні Яблонка Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Примітки